Рувума — ріка у Африці.
 1427 Рувума — астероїд.